Авиаремонтный завод № 405 (АО «АРЗ № 405») — авиаремонтное и сборочное предприятие, расположенное в Алма-Ате.

История 
В 1930-е годы в Алма-Ате было создано предприятие «Авиаремонтные мастерские» на которых осуществлялся текущий ремонт самолетов У-2, Р-5, К-5.

В 1939 году на базе мастерских была «Авиаремонтная база» позже переименованная в «Авиаремонтный завод № 405».

В период с 1941 по 1945 годы на заводе осуществлялись заказы оборонного ведомства по производству артиллерийских снарядов и установке дополнительного оборудования на военные самолёты. Был налажен ремонт самолетов марки Юнкерс-52 и Ли-2, а также авиационных двигателей BMW-182 и АШ-62ИР

В 1955 году на заводе был налажен ремонт самого массового самолёта Аэрофлота — АН-2.

В 1977 году заводу было поручено производить ремонт вертолётов Ка-26 с производительностью 5 машин в месяц.

В период с 1992 по 1994 годы на заводе был освоен капитальный ремонт вертолётов Ми-8Т/Ми-17. Также заводом были получены сертификаты и лицензии на комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов Ми-8.

В 2009 году ОАО «Вертолеты России» и Авиаремонтный завод № 405 подписали соглашение «Об общих принципах сотрудничества в области технического обслуживания и ремонта вертолетной техники».

В 2015 году во время визита в Казахстан президента России Владимира Путина, по поручению Нурсултана Назарбаева при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, АО "НК "Казахстан Инжиниринг" и АО "Авиаремонтный завод №405", был подписан договор на крупноузловую сборку вертолётов Ми-8АМТ/Ми-171. В 2019 году был подписан договор на поставку первых 17 вертолёто-комплектов.

Деятельность 
Завод находится по соседству с Международным аэропортом г. Алма-Аты. Производственные площади оснащены достаточными технологическими средствами и оборудованием для производства капитального ремонта, технического обслуживания и модернизации одновременно до 20 вертолетов типа Ми-8/17.

На современном этапе на заводе осуществляется сервисное сопровождение вертолётов Ми-8Т, Ми-8П, Ми-8ПС, Ми-8МТ (Ми-17), Ми-8МТВ-1 (Ми-17-1В), Ми-8МТВ-2, Ми-171 (Ми-8АМТ), Ми-8МТВ-5 (Ми-17В-5), Ми-172 и их модификаций, Ка-32А и Ка-32А11ВС.

Заказчиками предприятия являются как государственные структуры Республики Казахстан так и частные авиакомпании:
 Министерство обороны РК;
 Пограничная служба КНБ РК;
 Национальная гвардия МВД РК;
 Комитет чрезвычайных ситуаций МВД РК;
 Государственная авиакомпания «Berkut» Управления делами президента Республики.
 Служба спасения акимата Алма-Аты;
 гражданские авиакомпании (среди них «Бурундайавиа» и «PrimeAviation»).

Также имеется дочерний филиал, созданный на базе бывшего Авиаремонтного завода № 406 в г. Актобе, который обслуживает вертолёты в западных и северных регионах Казахстана.

14 декабря 2020 года на Авиаремонтном заводе № 405 был представлен первый вертолёт казахстанской сборки Ми-8АМТ.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 405-го авиаремонтного завода 

Предприятия авиационной промышленности СССР
Ремонтные компании Казахстана
Предприятия Алма-Аты